L'iPad mini 6 est une tablette tactile conçue, développée et commercialisée par Apple. Il est présenté le  et disponible à partir du .

Caractéristiques 
L'iPad mini 6 dispose de la puce A15 Bionic, puce utilisée dans les iPhones 13, 13 Pro, et 14. Il dispose de 64 ou 256 Go de stockage et de 4 Go de RAM.

Présentation 

L'iPad mini 6 a été présenté à l'événement du 14 septembre 2021 d'Apple sortira 24 septembre 2021.

Écran 
L'iPad mini 6 dispose d'une dalle IPS Liquid Retina de 8,3 pouces et supporte la gamme de couleurs DCI P3, assurant une meilleure reproduction des couleurs. Il ne dispose pas de la technologie Promotion, nom utilisé par Apple pour désigner un taux de rafraichissement adaptatif de 1Hz à 120Hz.

Notes et références 

Matériel Apple
Produit lancé en 2021
IPad